Gentilici de la ciutat de Palma, capital de Mallorca.
 Parlar tradicional de la dita localitat, subdialecte del mallorquí.